Gayam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gayam, Ngawi, by, 
 Gayam, Pasuruan, by, 
 Gayam, Mojoroto, by, 
 Gayam, Mojokerto, by, 
 Gayam, Bojonegoro, by, 
 Gayam, Bondowoso, by, 
 Gayam, Blora, by, 
 Kecamatan Gayam, distrikt, Jawa Timur,

Nigeria 

 Gayam (ward i Nigeria), Kaduna, Birnin Gwari, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar